Jan Stach (zoolog)
 Jan Stach (prawnik)